Димитър Генов може да се отнася за:
 Димитър Генов (р. 1943) – български футболист;
 Димитър Генов (р. 1990) – волейболист на ВК „Сливнишки герой“.